Csc of CSC kan verwijzen naar:

 Český Svaz Cyklistiky, de Tsjechische wielerbond;
 Cosecans, een goniometrische functie;
 Congregatie van het Heilig Kruis, afgekort CSC, een kloostergemeenschap;
 Computer Sciences Corporation, de sponsor van;
 Team CSC Saxo Bank, een Deense wielerploeg;
 Card Security Code, een beveiligingsfunctie op bankpassen;
 de ICAO-code voor Sichuan Airlines;
 Campionato sammarinese di calcio, de hoogste voetbalcompetitie in San Marino.
 Confédération des syndicats chrétiens, de Franse naam van het Algemeen Christelijk Vakverbond
 Internationale overeenkomst voor veilige containers